Hamburger Hof puede hacer referencia a cualquiera de estos edificios de Alemania:

 Hamburger Hof, edificio histórico de la ciudad de Hamburgo, originalmente constituido como hotel y el primero en conocerse por este nombre.
 Hamburger Hof (Meißen), edificio histórico de la ciudad sajona de de Meißen, Alemania.
 Hamburger Hof (Berlín), edificio histórico de Berlín, Alemania.